Абалдуевка — название населённых пунктов в России:

 Абалдуевка — до 1980-х годов название деревни Родники Перемышльского района Калужской области.
 Абалдуевка — до 1952 года название посёлка Красный Май в Белинском районе Пензенской области.
 Абалдуевка — до 1952 года название села Залесное Каменского района Пензенской области.
 Абалдуевка — до 1967 года название деревни Приозёрная в Алексеевском районе Татарстана.